

Pessoas

Michael Jackson, cantor pop dos Estados Unidos.

Michael Jordan, basquetebolista dos Estados Unidos.

Magic Johnson, basquetebolista dos Estados Unidos.

Martin Jol, treinador de futebol holandês.

Michael Jackson, escritor dos Estados Unidos falecido em 2007.

Mickie James, wrestler dos Estados Unidos.

Mick Jagger, cantor e ator Britânico.

 MJ, cantor sul-coreano.